Plaats in Indonesië
 Tanjung Tiga (Lembak), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Tiga (Rantau Bayur), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Tiga (Semendo Darat Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjungtiga, een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java